Лука Дзуффі (нім. Luca Zuffi, нар. 27 березня 1990, Вінтертур) — швейцарський футболіст.
 Енеа Дзуффі (італ. Enea Zuffi, * 27 грудня 1891, Турин — † 1969) — італійський футболіст.